Alessandro Magno – condottiero e stratega macedone
Alessandro il Grande – opera teatrale di Jean Racine
Alessandro il Grande (Alexander the Great) – film del 1956 di Robert Rossen
Alessandro il Grande (Megaleksandros) – film del 1980 di Theodoros Angelopoulos